H83  peut faire référence à :
 Autres maladies de l'oreille interne, d’après la classification internationale des maladies ; 
 HMS Cygnet (H83), un destroyer de classe C de la Royal Navy.

Voir aussi 
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres